Меса дел Агва има више значења:

 Меса дел Агва (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агва (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агва (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агва (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику